Диалект Корми — один из диалектов мальтийского языка. Распространён в городе Корми.

Сравнение 
Буква A переходит в букву U, если буква A стоит в конце то, она переходит в букву О.

Буква O  переходит в U. Например:

Языки и диалекты по алфавиту
Языки Мальты
Корми